Amerikai Egyesült Államok
Hazel Dell (Illinois)
Hazel Dell Township (Pottawattamie megye, Iowa)
Hazel Dell (Washington)
 Kanada
Hazel Dell No. 335 (Saskatchewan)
Hazel Dell (Saskatchewan)